Carelius är en svensk släkt som härstammar från Karleby, Fogdö socken, Södermanland, genom stamfadern Bengt Hansson, lantbofogde vid Axel Oxenstiernas gods Fiholm i Jäders socken. Dennes söner komministern i Ösmo Petrus Benedicti Carelius (1650-talet–1726) och domprosten i Strängnäs Tomas Benedicti Carelius (1661–1742) antog namnet Carelius efter hembyn Karleby. Söner till den förre var kyrkoherden i Huddinge Olaus Petri Carelius och kyrkoherden i Ösmo Laurentius Petri Carelius (1712–1780), vars ättling i fjärde led var musikhandlaren och dirigenten Emil Carelius (1878–1966).

Personer med efternamnet Carelius
 Emil Carelius (1878–1966), dirigent
 Olaus Petri Carelius (1702–1758), präst och diktare
 Tomas Benedicti Carelius (1661–1742), domprost i Strängnäs

Källor

Svenska släkter
Svenska efternamn